Exarch (von griechisch έξαρχειν anfangen, die Reihe eröffnen) steht für:

 einen Bischof ostkirchlicher Prägung, siehe Exarchat (Kirchenwesen)
 einen byzantinischen Verwaltungsbeamten, siehe Exarchat (Byzantinisches Reich)

Exarch ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Exarch (auch Aleksandar Stoilov; 1810–1891), bulgarischer Journalist

siehe auch: Joan Exarch (um 850–930), bulgarischer Exarch und Schriftsteller